L'édition masculine 2023 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du 27 février au  à Acapulco, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Jenson Brooksby, Sebastian Korda et Reilly Opelka, du Français Richard Gasquet et du Grec Stéfanos Tsitsipás. Ils sont respectivement remplacés par Christopher Eubanks, Mackenzie McDonald, Daniel Altmaier, Michael Mmoh et Oscar Otte.

Pendant le tournoi 
L'Italien Jacopo Berrettini, frère de Matteo Berrettini, classé à la  place mondiale, remporte le premier match ATP de sa carrière en profitant de l'abandon d'Oscar Otte pour son entrée en lice.

En demi-finale, Tommy Paul et Taylor Fritz ont disputé le plus long match de l'histoire du tournoi, conclut au terme d'une bataille longue de 3h25 de jeu.

Lauréats 
L'Australien Alex de Minaur remporte le tournoi en battant en finale Tommy Paul. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le plus gros de son palmarès.

En double, Alexander Erler et Lucas Miedler décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Nathaniel Lammons et Jackson Withrow. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline sur le circuit principal.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2023 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2023
Acapulco
Tennis au Mexique en 2023
Tennis en février 2023